О знамени́тых мужа́х () — сочинение Геннадия Массилийского, законченное в 480 или в 492—495 годах.

О знаменитых мужах 

Книга Геннадия представляет собой продолжение одноимённого труда Иеронима Стридонского, оно написано в подражании книги Иеронима. После смерти Геннадия несколько раз редактировалась и дополнялась (например, главы 30, 87, 96).

Книга состоит из предисловия и 100 глав. Следуя Иерониму, каждая глава содержит краткую биография одного из 100 выдающихся деятелей: отцов церкви и церковных писателей, в том числе еретиков. Главы, посвящённые каждому автору в основном, располагаются в хронологической последовательности.

Ценной особенностью его труда является включение биографий известных христианских писателей, современников Иеронима, которых тот по какой-то причине не упомянул в своей книге (Руфин Аквилейский, Пруденций, Сульпиций Север и другие). Книга содержит не только ценные сведения о жизни знаменитых людей, но и сведения о их сочинениях, многие из которых не сохранились до наших дней. Предисловие книги посвящено Иерониму Стридонскому, а в последней, сотой главе, Геннадий Массилийский кратко повествует о себе самом.

Содержание книги

Литература 

 Геннадий Массилийский. Книга о церковных писателях // Церковные историки IV—V веков. — М.: РОССПЭН, 2007. — ISBN 978-5-8243-0834-1
 Тимофеев М. А. Христианская историческая мысль в эпоху поздней римской империи / Церковные историки IV—V веков. — М.: РОССПЭН, 2007. — ISBN 978-5-8243-0834-1
 Фокин А. Р. Геннадий Марсельский  // Православная Энциклопедия. Т. X. — М.: Церковно-научный центр Русской Православной Церкви «Православная энциклопедия», 2005. — ISBN 5-89572-016-1

Примечания

Ссылки 
 Gennadius Massiliensis. Opera Omnia (Migne) 
 Геннадий Массилийский. КНИГА О ЦЕРКОВНЫХ ПИСАТЕЛЯХ («О знаменитых мужах») 
 
 Hieronymus De viris illustribus. Add: Gennadius Massiliensis: De scriptoribus ecclesiasticis — Augsburg: Günther Zainer, before 1473
 Gennadius of Marseilles: ILLUSTRIOUS MEN: An Appendix to St. Jerome's De Viris Illustribus// THE SAINT PACHOMIUS ORTHODOX LIBRARY. UNEDITED DOCUMENT// A better edition is in preparation. This document is in the public domain. Copying it is encouraged. 
Агиография
Христианская литература